Outlook puede hacer referencia a:
 Outlook, servicio gratuito de correo electrónico basado en la web y operado por Microsoft.
 Microsoft Outlook, programa de agenda ofimática y cliente de correo electrónico de Microsoft, de la suite Microsoft Office.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 Outlook, lugar designado por el censo, en el condado de Yakima, en el estado de Washington.
 Outlook, pueblo del condado de Sheridan, en el estado de Montana.